Strangelove – primo singolo dei Depeche Mode, estratto dall'album Music for the Masses
 Strangelove – gruppo musicale alternative rock
 Strangelove – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 The Strangeloves (originariamente Strange Loves) – gruppo musicale statunitense fondato nel 1964

Pagine correlate
Stranamore (disambigua)